Блумфилд има више значења:
 Блумфилд (Калифорнија)
 Блумфилд (Ајова)
 Блумфилд (Њујорк)
 Блумфилд (Њу Џерзи)
 Блумфилд (Индијана)
 Блумфилд (Кентаки)
 Блумфилд (Мисури)
 Блумфилд (Небраска)
 Блумфилд (Нови Мексико)
 Блумфилд (Пенсилванија)